Brinkley steht für:

— Orte im Vereinigten Königreich:
 Brinkley (Nottinghamshire), England
 Brinkley (Cambridgeshire), England

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brinkley (Arkansas), Arkansas

Brinkley ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Brinkley (1949–2019), US-amerikanischer Historiker
 Brian Brinkley (* 1953), britischer Schwimmer
 Christie Brinkley (* 1954), US-amerikanisches Model
 David Brinkley (1920–2003), US-amerikanischer Journalist und Fernsehmoderator
 Don Brinkley (1921–2012), US-amerikanischer Journalist und Drehbuchautor
 Douglas Brinkley (* 1960), US-amerikanischer Historiker und Autor
 Francis Brinkley (1841–1912), britischer Verleger und Autor
 Jack Thomas Brinkley (1930–2019), US-amerikanischer Politiker
 Joel Brinkley († 2014), US-amerikanischer Journalist
 John Brinkley (1763–1835), erster Royal Astronomer of Ireland und späterer Bischof von Cloyne
 John R. Brinkley (1885–1942), US-amerikanischer Hochstapler und Radiopionier
 Kent Brinkley (1949–2000), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Michael Brinkley (* 1992), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Ritch Brinkley (1944–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 William Brinkley (1917–1993), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist